Obsesia (film) se poate referi la:
 Obsesia (film din 1954) – film franco-italian, regia Jean Delannoy
 Obsesia (film din 1976)
 Obsesia (film din 1995)
 Obsesia (film din 2002)